

Amerikai Egyesült Államok
 Madrid (Alabama)
 Madrid (Colorado)
 Madrid (Iowa)
 Madrid (Maine)
 Madrid (Nebraska)
 Madrid (New York)
 Madrid (Új-Mexikó)

Mexikó
 Madrid – település Mexikóban

Spanyolország
 Madrid – Spanyolország fővárosa
 Madrid – Spanyolország egyik autonóm közössége